Кочемасов — русская фамилия; женская форма Кочемасова.

Известные носители 
 Кочемасов, Алексей Викторович (род. 1965) — советский военный летчик и российский пилот гражданской авиации, пилот-инструктор авиакомпании «Победа» популяризатор авиации широко известный как «Летчик Леха», блогер, радиоведущий, общественный деятель.
 Кочемасов, Вячеслав Иванович (1918—1998) — советский государственный и партийный деятель, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол.
 Кочемасов, Станислав Григорьевич (1934—2003) — советский и российский военачальник, генерал-полковник, доктор военных наук.

Кочемасова 
 
 Кочемасова, Зинаида Николаевна — д.м.н., проф., лауреат Госпремии СССР